Le mot Oratoire (nom propre) ou oratoire (nom commun) a plusieurs acceptions.

Religion 
 Un oratoire (édifice religieux), petite chapelle où l'on peut prier. Du latin ,  ;
 Congrégation religieuse catholique :
 La Congrégation de l'Oratoire, congrégation fondée à Rome en 1575 par Philippe Néri ;
 La Société de l'Oratoire de Jésus, également appelée Oratoire de France, fondée en 1613 par Pierre de Bérulle ;
 Le temple protestant de l'Oratoire du Louvre, une église de Paris. Siège de l'Oratoire de France de 1616 à 1792, confiée au protestantisme réformé en 1811 par Napoléon Ier. Aujourd'hui rattachée à l'Église protestante unie de France et de tendance protestante libérale.

Toponymie 
 Montée de l'Oratoire ;
 Place de l'Oratoire ;
 Rue de l'Oratoire.

Politique 
 Le Cercle de l'Oratoire, cercle de réflexion français qualifié de néoconservateur, de 2001 à 2008.

Rhétorique 
 L’art oratoire ou rhétorique, art ou technique de persuader, généralement au moyen du langage ;
 Joute oratoire, spectacle rituel et improvisé par des jouteurs s'invectivant en vers ;
 Institution oratoire, manuel sur la théorie et la pratique de la rhétorique dû au rhéteur romain Quintilien ;
 Question oratoire ou question rhétorique, figure de style qui consiste à poser une question n'attendant pas de réponse.